Antonio Burlando (1823-1895) – patriota italiano
Armando Burlando, noto anche con il nome d'arte di Armando Bandini (1926-2011) – attore e doppiatore italiano
Claudio Burlando (1954) – politico italiano
Enrico Burlando (1944) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Ferdinando Burlando, chiamato anche "Diavolo Bianco" (1923-2014) – militare, partigiano e avvocato italiano
Luigi Burlando (1899-1967) – allenatore di calcio, calciatore e pallanuotista italiano
Giovanni Burlando (1939-2017) – pilota motociclistico italiano
Giovanna Burlando (1969) – ex sincronetta italiana